Тархия:
 Тархия (динозавр) — панцирный динозавр, обитавший на территории Монголии в позднем меловом периоде;
 Тархия — река в России, протекающая в Тюменской области.